Шуми — село, Вінницька область, Крижопільський район
 Шуми — селище, Донецька область, Бахмутський район